Monegros Desert Festival, festival de música electrònica que se celebra a la comarca aragonesa dels Monegres
 Fòrum Democràtic Hongarès (del seu nom en hongarès Magyar Demokrata Fórum), partit polític d'Hongria
 Moviment Demòcrata Francès, partit polític de França
 Mouvement Démocratique Féminin, moviment feminista de França
 Tauler de densitat mitjana, de l'anglès Medium Density Fibreboard, aglomerat elaborat amb fibres de fusta
 Mètode de diferències finites, mètode de resolució aproximada d'equacions diferencials
 Multiplexació per divisió de freqüència, multiplexació utilitzada en transmissions analògiques
 Main distribution frame, estructura que connecta les línies telèfoniques internes amb les externes
 mdf també és el codi ISO 639-3 del mokxa, llengua parlada a Rússia
 .mdf també és l'extensió dels fitxers creats amb Microsoft SQL Server